Kerttukari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kerttukari (ö, lat 61,81, long 21,48), Satakunta, Björneborg, 
 Kerttukari (ö, lat 61,63, long 21,59), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar